Slavko Rodić je lahko:
 Slavko Rodić, general in narodni heroj
 Slavko Rodić (naselje) (Bosna in Hercegovina)